

Persone
 Jean-Marc Bosman – ex calciatore belga
 John Bosman – ex calciatore e allenatore di calcio olandese
 Louis Bosman Raymond – tennista sudafricano
 Willem Bosman – mercante olandese

Altro
 Sentenza Bosman – provvedimento sportivo adottato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea